kwantowanie (fizyka)
 kwantyzacja (technika)
 próbkowanie (kwantowanie w czasie)